De 32 speelsters met de hoogste world-ranking in week 28 van 2022 waren automatisch geplaatst voor de eindronde (rekening houdend met het maximaal aantal speelsters per land). De overige 76 speelsters speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in poules van 3 of 4 speelsters. De 24 groepswinnaressen plaatsten zich direct voor de eindronde. De 24 nummers twee speelden onderling nog 2 kwalificatierondes. De 8 winnaressen plaatsten zich als laatste voor de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 32+24+8=64 speelsters. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificaties is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen. In de eindronde dienen vier sets gewonnen te worden.

Titelhoudster Petrissa Solja kon haar titel niet verdedigen vanwege een blessure .

Geplaatste speelsters 
Plaatsing is op basis van de ranking van week 28 van 2022.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde. De overige spelers spelen eerst de kwalificatie groepsfase.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland kwamen Britt Eerland, Emine Ernst, Sanne de Hoop en Men Shuohan uit. Namens België nam Margo Degraef deel. Eerland moest voor de start van de eerste ronde geblesseerd afhaken . Alleen Men haalde de eerste ronde, die ze met 4-0 verloor van de Roemeense Elizabeta Samara.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Groep 10-12

Groep 13-15

Groep 16-18

Groep 19-21

Groep 22-24

Voorronde 

De nummers twee van groepen 1-16 spelen de eerste voorronde (PR1). De winnaars daarvan spelen de tweede voorronde (PR2) tegen de nummers twee van groepen 17-24. De acht winnaars daarvan gaan door naar de eindronde.

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF World Ranking vrouwen week 28/2022
  Plaatsingslijst
  Loting kwalificaties
  Loting eindronde geplaatste spelers
  Loting eindronde qualifiers

vrouwen enkelspel